Henri Gandibleux, Belgisch syndicalist en politicus
 Richard Gandibleux, Belgisch bedrijfsleider en bestuurder